Гелий — многозначный термин:

Гелий — химический элемент, инертный газ.
 Его фазы:
 Жидкий гелий
 Твёрдый гелий
 Изотопы гелия:
 Гелий-3
 Гелий-4
Атом гелия

 Гелий Ифит — один из древнейших царей Элиды, современник Ликурга Спартанского. Предание приписывало ему, вместе с Ликургом, учреждение Олимпийских игр, или, по крайней мере, возобновление их.

См. также 
 Гелиум — город-государство красных марсиан в фантастическом мире, созданном Эдгаром Райсом Берроузом.

 Helium Vola — немецкий музыкальный проект, созданный Эрнстом Хорном.
 Mt. Helium — американская альтернативная рок-группа из Лос-Анджелеса.
 Helium — криптовалюта для обеспечения и проверки беспроводного покрытия децентрализованной сети на базе блокчейна для устройств интернета вещей.